Шоккарагай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Шоккарагай — село в Костанайском районе Костанайской области.
 Шоккарагай — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.